L'analyse quantitative peut faire référence à :
 analyse quantitative en finance et économie, qui applique les mathématiques et en particulier les dérivations stochastiques à la finance ;
 analyse quantitative, en chimie analytique, qui est la mesure des quantités de substances présentes dans un volume (lors d'une réaction, par exemple) ;
 analyse quantitative, en droit.

Cette expression peut aussi faire référence à :

en psychologie
 l'analyse quantitative du comportement en psychologie expérimentale ;
 la psychologie mathématique ;

autres
 des statistiques et techniques d'analyses statistiques plutôt qu'à l'usage des mathématiques en sciences sociales ;
 les méthodes quantitatives utilisant des données quantifiables numériquement par opposition aux méthodes qualitatives ;

Référence